Problema celor trei corpuri se poate referi la

Știință 
 Problema celor trei corpuri, este una problemele fundamentale a mecanicii clasice sau, în general, problema calculării traiectoriile a trei corpuri care interacționează între ele
 Problema celor trei corpuri la Leonhard Euler, variantă a problemei celor trei corpuri discutată de Leonhard Euler

Literatură și film 
 Problema celor trei corpuri (roman), roman din 2008, a scriitorului chinez Liu Cixin
 Problema celor trei corpuri (film), o adaptare filmică a romanului, deocamdată amânată, după romanul omonim a scriitorului Liu Cixin
 Problema celor trei corpuri (trilogie), sau Amintire a trecutului Pământului,trilogie de romane științifico fantastice de Liu Cixin, al cărui prim volum este Problema celor trei corpuri

Vezi și 
 Poincaré și problema celor trei corpuri